Die Saison 2001/02 war die 27. Spielzeit der österreichischen Schachstaatsliga A. Aus der Staatsliga B waren der Schachklub Jenbach und der SC Die Klagenfurter aufgestiegen.

Beide Aufsteiger erreichten den Klassenerhalt. Absteigen musste hingegen der SK VÖEST Linz. Zweiter Absteiger wäre rein sportlich der 1. SSK Mozart gewesen, da jedoch der SV Gamlitz seine Mannschaft zurückzog, blieben die Salzburger in der Staatsliga A.

Der Titelverteidiger SK Merkur Graz gewann alle Wettkämpfe und erreichte damit den siebenten Titel in Folge.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der österreichischen Staatsliga A im Schach 2001/02.

Termine und Spielorte 

Die Wettkämpfe fanden statt vom 31. Oktober bis 3. November 2001 in Mörbisch am See, vom 18. bis 20. Januar 2002 in Graz und vom 8. bis 10. März 2002 in Dornbirn.

Abschlusstabelle 

Anmerkungen:

Kreuztabelle

Qualifikationsturnier zur Staatsliga A 2002/03 
Das Qualifikationsturnier zur Staatsliga A fand vom 12. bis 14. April in Absam statt. Die Teilnehmer waren die Spielgemeinschaft Wüstenrot/Inter Salzburg (Sieger der Staatsliga B Mitte), der SV United Chocolates Tschaturanga (Sieger der Staatsliga B Ost), der SK Sparkasse Absam (Sieger der Staatsliga B West) und der SC Alpine Raika Trofaiach/Niklasdorf als Sieger der Staatsliga B Süd.
Der SV United Chocolates Tschaturanga besiegte alle drei Konkurrenten und stieg ebenso wie der Zweitplatzierte SK Sparkasse Absam in die Staatsliga A auf.
Da ab der folgenden Saison die Staatsliga B in drei Staffeln ausgetragen wurde und die Staffelsieger direkt in die Staatsliga A aufstiegen, war dies die letzte Austragung des Qualifikationsturniers.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse der österreichischen 1. Liga auf chess-results.com
 Ergebnisse des Qualifikationsturniers auf chess-results.com

Sportveranstaltung in Österreich
Schachbundesliga (Österreich)
Schachveranstaltung 2001
Schachveranstaltung 2002
Sportsaison 2001/02